Çokak ist die Bezeichnung folgender Orte:

 Çokak (Andırın), Ortschaft im Landkreis Andırın der türkischen Provinz Kahramanmaraş
 Çokak (Kozan), Ortschaft im Landkreis Kozan der türkischen Provinz Adana
 Çokak (Tarsus), Ortschaft im Landkreis Tarsus der türkischen Provinz Mersin